Боря:
 Боря — уменьшительная форма мужского имени Борис.
 Боря — гора в Республике Сербской, Босния и Герцеговина.
 Боря — лунный кратер.